Гортинские законы — свод древнегреческих законов из города Гортины с острова Крита. Первый известный в Европе свод законов.Сохранился в виде надписи на каменной стене (ныне находится в римском одеоне на Гортине). Надпись на древнедорийском диалекте датируется V веком до н. э., но сами законы восходят к более раннему времени.

История Гортинских законов 
Гортинские законы обнаружены в Гортине (на Крите) итальянским археологом Федерико Хальбхерром в 1884 году. Учёный нашёл надписи, вырезанные на каменной стене круглого в плане здания, над которым в римское время был сооружен театр. Вероятно, древнейшее строение представляло собой гортинский дикастерий, то есть общественный суд.

Первоначально были найдены только 4 столбца. Дальнейшие раскопки, сделанные совместно с немецким археологом Фабрициусом, вскрыли остальные 8 столбцов, на которых вырезаны законы. Эти 12 Гортинских таблиц сделались достоянием учёного мира, одним из важнейших и наиболее полных памятников древнегреческого законодательства. Филологов они обогатили огромным материалом для изучения одного из древнейших дорических диалектов древнегреческого языка.

Эти законы были не первыми в Гортине. Вблизи того же здания найдены незначительные фрагменты других надписей с текстами законодательного характера. Эти надписи могут быть отнесены к концу VII — началу VI веков до н. э. Их сличение с надписью V в. до н. э. показывает, что позднейшая надпись повторяет многие положения древнейших законов, представляя собою, видимо, расширенный и несколько переработанный вариант законодательства, восходящего к архаическому периоду.

Античные авторы отмечали, что Крит с древнейших времен был известен своими законами. О древности критских законов сообщает Аристотель. По его словам, дорийцы, пришедшие на остров из Лаконики, нашли на Крите уже сложившуюся систему законодательства и переняли её у местного населения, а спартанский законодатель Ликург позднее заимствовал её для Спарты («Политика», 2.10):

Лакедемонское [Спартанское] законодательство, как говорят, и вероятно так и есть, в большой степени повторяет Критское.(…) Ликт [город на Крите] — колония лакедемонян, и колонисты, когда они пришли на Крит, переняли законодательство, которое нашли у местных жителей. Даже до этих дней периэки, или подчиненное население Крита, управляются первоначальными законами, которые Минос, предположительно, ввел в действие.

Древнегреческий историк Эфор, на которого ссылается Страбон (10.4.8, 10.4.17), особо выделяет два критских города — Ликт и Гортину — где в наиболее чистом виде сохранились древние законы, восходящие, возможно, ещё к Миносу. Аристотель проводит аналогию между периэками на Крите и илотами в Спарте (но не с лично свободными периэками Спарты), таким образом, возможно, Гортинские законы позволяют лучше понять положение илотов в общественном устройстве Спарты.

Древнегреческое законодательство в Гортине

Общие положения 

Многие характерные черты Гортинских законов свойственны также ряду других сводов древнегреческого законодательства архаического периода. Так, в гортинском законодательстве детально разработаны нормы частного права, но при этом нет никаких установлений конституционного характера — законодатель не пытался пересмотреть существовавшую систему государственного управления, рассматривая прежде всего нормы семейного, наследственного и некоторые вопросы имущественного права. Интересны архаическая организация семьи, брака и наследования, совмещающаяся со сравнительно развитыми имущественными отношениями. Законы направлены на сохранение имущества внутри семьи, из-за этого стимулируются браки между родственниками.

Уголовное право разработано слабо: в частности, отсутствуют статьи о наказании за убийство. В этом можно усмотреть один из пережитков родового строя, когда убийство считалось делом, касающимся прежде всего родственников убитого.

Ещё одной характерной чертой гортинского законодательства является конкретность в определении наказания за каждое правонарушение. Постановления различают 4 категории участников процесса: свободных граждан гетерии; апетайров — не членов гетерии; крепостных войкеев (периэков у Аристотеля); рабов.
 
Рабы и крепостные также защищаются законом как имущество, принадлежащее их хозяевам.

Решение судьи в спорных ситуациях зависит от показаний свидетелей, причем количество последних зависит от тяжести преступления. Если свидетели отсутствуют, то судья опирается на показания сторон, заверенные клятвой.

Ниже приводятся некоторые статьи Гортинских законов в переводе Л. Н. Казамановой и с уточнениями Т. Г. Мякина.

Относительно рабов 

 Если спор идет о том, был ли он свободным или рабом, пусть будут иметь силу те, кто выскажется за то, что он был свободным.
 Если судятся из-за раба, и каждый утверждает, что раб принадлежит ему, то, если выскажется свидетель, решать согласно показанию свидетеля.
 Если кто изнасилует рабыню, живущую в доме, то пусть уплатит два статера.
 Если [раб], придя к свободной, женится на ней, то дети пусть будут свободными.
 Если свободная придет к рабу, то пусть дети будут рабами.
 Если купивший на рынке раба не отвергнет его в течение 60 дней, то, если раб оскорбил кого-либо раньше или потом, пусть купивший отвечает за него перед судом.

Относительно уголовных преступлений 

 Если кто-либо [из свободных] изнасилует свободного или свободную, то пусть заплатит сто статеров.
 Если [кто-либо из свободных изнасилует] сына или дочь апетайра [чужеземца], то десять [статеров].
 Если раб свободного или свободную, то пусть уплатит вдвое [20 статеров].
 Если свободный войкея или войкею [крепостных], то пять драхм [два с половиной статера].
 Если войкей [изнасилует] войкея или войкею, то пять статеров
 Если кто-либо захватит [человека] в прелюбодеянии со свободной в доме отца или брата, или мужа, пусть заплатит сто статеров, если в другом месте — пятьдесят.
 Если [кто-либо захватит человека в прелюбодеянии] с женой апетайра — десять [статеров].

Семейные отношения 

 Если муж и жена разводятся, то жена пусть имеет своё [имущество], которое имела, когда пришла к мужу, и половину дохода, если он будет от её имущества, и половину из того, что наткала, если будет, и пять статеров в том случае, если муж будет виновником развода.
 Если родит разведенная женщина, то пусть она принесет [ребёнка] в дом мужа при трех свидетелях.
 Если он не примет, то пусть у матери будет [право] воспитывать ребёнка или подкинуть. Пусть будет иметь силу клятва родственников и свидетелей, которые принесли [ребёнка].
 Если родит разведенная войкея, то пусть она принесет [ребёнка] хозяину человека, который был на ней женат, при двух свидетелях.
 Если он не примет, то пусть [ребёнок] будет у хозяина войкеи.
 Если разведенная женщина подбросит ребёнка до того, как принесет его [мужу], как предписано, то пусть заплатит за свободного пятьдесят статеров, за раба — двадцать пять, если проиграет дело.
 Дочь-наследница пусть выходит замуж за старшего брата отца.
 Если совершеннолетний родственник, имеющий право жениться на дочери-наследнице, не захочет жениться на желающей выйти замуж совершеннолетней [дочери-наследнице], то пусть родственники дочери-наследницы подают в суд, а судья пусть присудит [его жениться в течение двух месяцев].
 Если [девушка], выданная замуж отцом или братом, окажется дочерью-наследницей и не захочет быть замужем за тем, за кого её выдали при его желании быть женатым, то, если у неё есть дети, пусть, получив из имущества согласно предписанию [законов], выходит замуж за другого из филы.
 Если у неё нет детей, то пусть она, получив все имущество, выходит замуж за родственника, имеющего право на ней жениться, в том случае, если он есть.
 Выходить замуж [дочери-наследнице] двенадцати лет или старше.

Имущественные права 

 Если кто-либо умрет, то постройки, которые в городе и то, что в них, в которых не живёт войкей, живущий в деревне, и мелкий скот, и крупный рогатый скот, который не принадлежит войкею, пусть принадлежат сыновьям.
 Если кто-либо имеет сношение с заграницей или не отдает взявшему в залог иностранцу, то когда подтвердят взрослые свидетели относительно дела о ста статерах и больше, — в количестве трех человек, если меньше, до десяти статеров — то двое, если меньше — один [свидетель], пусть рассудят согласно показанию свидетелей.
 Если кто-либо с согласия того, в чьей власти он находится, обрабатывает участок земли и уносит плоды, то пусть будет безнаказанным.
 Если же тот покажет, что это было без его согласия, то пусть судья решит на основании присяги, если не выскажутся свидетели.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Законы Древней Греции
Древнегреческие надписи
Власть в Древней Греции